Oberbaumgarten ist der Name folgender Orte:

 Oberbaumgarten, Ortsteil von Eriskirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Oberbaumgarten (Gemeinde Eggerding), Ortsteil von Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Oberbaumgarten (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Oberbaumgarten (Wien), Katastralgemeinde des Wiener Bezirks Penzing

 Horní Pěna, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien